Cousine steht für:
 Cousine (Kusine oder Base), Tochter von Onkel oder Tante, siehe Verwandtschaftsbeziehung#Cousin und Cousine
 Cousine (Insel), eine der 115 Seychellen-Inseln im westlichen Indischen Ozean

Siehe auch:
 Cousin
 Cousins
 Kusin